El Torneig de Buenos Aires 2017, conegut oficialment com a Argentina Open 2017, és un esdeveniment tennístic disputat sobre terra batuda que està inclòs dins les sèries 250 de l'ATP. La vintena edició del torneig es va celebrar entre l'11 i el 19 de febrer de 2017 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club de Buenos Aires, Argentina.

El tennista ucraïnès Aleksandr Dolgopòlov va guanyar el tercer títol del seu palmarès, el primer en cinc anys, ja que el darrer títol datava del 2012.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2017
ATP World Tour 2017